Жюсте́н Кленша́н (;  — ) — французский генерал.

Сражался в Алжире, отличился при штурме Малахова кургана, участвовал в итальянской и мексиканской компаниях. Во франко-прусскую войну Кленшан командовал бригадой 3-го армейского корпуса (Базена); после капитуляции Меца избежал плена и был назначен командующим корпусом, а затем заменил Бурбаки во главе восточной армии. Он пытался прорваться на запад, но Мантейфель преградил ему путь, и Кленшан с 90-тысячной армией был вынужден перейти швейцарскую границу. Принимал участие в усмирение коммуны, командуя корпусом. В 1879 назначен военным губернатором Парижа.

Награды
 Орден Почётного легиона:
 великий офицер (3 февраля 1875)
 командор (5 ноября 1864)
 офицер (14 сентября 1855)
 кавалер (27 декабря 1854)
 Медаль в память об Итальянской кампании
 Медаль в память о Мексиканской экспедиции
 Орден Леопольда I, большой крест (Бельгия)
 Крымская медаль (Великобритания)
 Медаль «За воинскую доблесть» (Сардинское королевство)

Ссылки 
 

Дивизионные генералы (Франция)
Участники Франко-прусской войны
Участники Крымской войны (Франция)